Самоубийцы:

 Самоубийство —  преднамеренное лишение себя жизни, как правило, самостоятельное и добровольное.
Фильмы
 «Самоубийцы: История любви» — романтическая чёрная трагикомедия режиссёра Горана Дукича 2006 года.
 «Самоубийцы» — российский комедийный фильм 2012 года.

См. также